Imprezy cykliczne odbywające się Nowym Sączu:

Styczeń 
Koncert Noworoczny dla Sądeczan
Festiwal Kolęd i Muzyki Bożonarodzeniowej Wesoła Nowina - impreza zapoczątkowana w 2000 roku
 Koncert Noworoczny „Z Kolędą”
 Nowosądecki Przegląd Przedstawień Bożonarodzeniowych

Luty 
 Filmostrada. Pierwszy Polski Objazdowy Festiwal Filmowy
 Festiwal Wirtuozerii i Żartu Muzycznego Fun & Classic
Wieczory Małopolskie
Ziarnko Gorczycy

Marzec 
 Wiosenny Festiwal Artystów Piosenki Pamiętajcie o Ogrodach

Kwiecień 
 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - Eliminacje Rejonowe
Małopolskie Warsztaty dla akustyków
 Wiosenny Festiwal Kabaretowy im. Wojtka Dębickiego
 Festiwal Młodych Talentów I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza

Maj 
 Jutro Filmu
 Sądecka Dziecięca Wiosna Artystyczna
 Konkurs Piosenki Dziecięcej „Tralalalaliada”
Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari
 Pokazy Etnograficzne w skansenie pn. Odwiedziny u pradziadków na wsi

Czerwiec 
 Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży Bajdurek
Międzyszkolny Turniej Tańca Towarzyskiego Tuptuś
 Festiwal Orkiestr Dętych Echo Trombity
Biesiada Karpacka z cyklu Nasze Wiano dla Europy
 Sympozjum Filozoficzne
 „SALON”
Sądecki Festiwal Organowy L'arte Organica (czerwiec/lipiec)

Lipiec 
 Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych Święto Dzieci Gór
 Pokazy Etnograficzne w skansenie pn. Odwiedziny u pradziadków na wsi

Sierpień 
 Międzynarodowy Kurs Interpretacji Muzycznej - „Wakacje z muzyką”
 Pokazy Etnograficzne w skansenie pn. Odwiedziny u pradziadków na wsi
 „Przegląd 2000"
Małopolska Karpaty OFFer - Międzynarodowy Multimedialny Festiwal Sztuki

Wrzesień 
 Warsztaty dla kapelmistrzów i tamburmajorów orkiestr dętych
 Zlot Zabytkowych Pojazdów
Koncert z cyklu "My, Małopolanie"
Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży KinoJazda
Mały Festiwal Form Artystycznych
 Karpaty Biedne, Lecz Bogate - seminarium
 Sądeczan Dar Serca
 Sympozjum Filozoficzne
 Noc Naukowców

Październik 
 Kongres Kultury Regionów
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Dyrektora MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu
Sądecki Festiwal Muzyczny Iubilaei Cantus
Jesienny Festiwal Teatralny
 „Tydzień Kultury Chrześcijańskiej”
 Turniej o Puchar Firmy MIKA (piłka siatkowa)

Listopad 
 Dni Kultury Protestanckiej - Święto Reformacji

Inne 
 Pokazy etnograficzne w Skansenie pn."Odwiedziny u pradziadków na wsi”
 Wieczory Muzealne
 Koncerty pn."U Prezydenta”
 Międzynarodowe Biennale Pasteli
 Imieniny miasta

Przypisy 

Kultura w Nowym Sączu
Nowy Sącz
Nowy Sącz